High Temperature Electrolysis – elettrolisi ad alta temperatura
 Higher technical education – percorsi di alta formazione professionale alternativi all'iter accademico